Modpave Viktor 4. kan henvise til flere personer:

 Modpave Viktor 4. (1138)
 Modpave Viktor 4. (1159-1164)